Мемориал погибшим при исполнении служебного долга милиционерам — памятник в Махачкале.

В центре мемориала фигура сотрудника правоохранительных органов, обнажившего голову и преклонившего колено перед Вечным огнём из расположенной перед ним звезды. По бокам и сзади фигуры установлены две четырёхгранные колонны и мемориальная стена, на которой на плитах из чёрного мрамора — списки погибших с 1924 по настоящее время милиционеров и строки Расула Гамзатова.

Автор мемориала скульптор Али Магомедов.

История 
Мемориал открыт 10 ноября 2007 года на Проспекте Расула Гамзатова напротив здания МВД Дагестана.

В 2019 году недалеко от мемориала на бульварной части проспекта открыт фонтан-памятник скорби по погибшим сотрудникам МВД, фонтан выполнил также Али Магомедов

См. также

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности / Махачкала
 Мемориал погибшим при исполнении служебного долга милиционерам Махачкала (Республика Дагестан)
 Памятник милиционеру: большой, красивый и очень добрый?

милиционерам
Здания и сооружения, построенные в 2007 году в России
Скульптуры по алфавиту
Скульптуры 2007 года
2000-е годы в Дагестане
2007 год в Дагестане